Тюффе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 160 км на південний захід від Парижа, 185 км на північний схід від Нанта, 26 км на північний схід від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2016 року Тюффе і Сен-Ілер-ле-Льєррю було об'єднано в новий муніципалітет Тюффе-Валь-де-ла-Шеронн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 700 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1602,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Тюффе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта